Glasl ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Glasl (1660–1731), bayerischer Baumeister
 Friedrich Glasl (* 1941), österreichischer Ökonom und Konfliktforscher
 Georg Glasl (* 1957), Musiker, Hochschuldozent (Zither)
 Heinrich Glasl (1940–2012), deutscher Pharmazeut und Hochschullehrer
 Thomas Glasl (* 1688; † nach 1761), deutscher Stuckateur des Barock und Rokoko